Меморіал Таля 2016 — десятий міжнародний шаховий турнір, що проходив з 25 вересня по 6 жовтня 2016 року в Москві в Музеї російського імпресіонізму. Набравши 6 очок (+3-0=9), переможцем турніру вперше став росіянин Ян Непомнящий.

Категорія турніру — ХХІ (середній рейтинг — 2760,0).
.

Регламент турніру

Розклад змагань 

• Ігрові дні: 26-27, 29-30 вересня, 1-2, 4-6 жовтня

• Вихідні дні: 28 вересня, 3 жовтня

Початок партій в 15-00 год, останній тур в 13-00 (час Київський)

Контроль часу 
 100 хвилин на 40 ходів, 50 хвилин на 20 наступних ходів, 15 хвилин до закінчення партії та додатково 30 секунд на хід починаючи з першого.

Критерії розподілу місць 
 1. Кількість зіграних партій чорним кольором;
 2. Кількість виграних партій
 3. Особиста зустріч;
 4. Система Койя (кількість очок, набраних в зустрічах з суперниками, які набрали половину та більше очок)
 5. Коефіцієнт Зоннеберга-Бергера;

Учасники 

жирним — місце в рейтингу станом на вересень 2016 року

Бліц-турнір жеребкування 
Для визначення стартових номерів учасників, замість традиційного жеребкування був проведений бліц-турнір (контроль часу: 3 хвилини + 2 секунди на хід).

Підсумкова таблиця бліц-турніру 
Підсумкова таблиця бліц-турніру.

Шахісти, які посіли в бліц-турнірі 1-5 місця отримали право зіграти в основному турнірі 5 партій білими фігурами, а шахісти, які посіли 6-10 місця зіграють білими фігурами 4 партії.

Рух за турами

Турнірна таблиця

Посилання 
  Меморіал Таля на ChessPro.ru  
 Меморіал Таля 2016 онлайн на chessbomb.com  
 Меморіал Таля 2016 онлайн на chessdom.com  
  Форум на ChessPro.ru  
 Меморіал Таля 2016 на ruchess.ru  
 Рейтинг ФІДЕ (поточний)

Примітки 

Шахові турніри 2016
Меморіал Таля
Вересень 2016
Жовтень 2016